Niemcy:
 Engeln – dzielnica Bruchhausen-Vilsen

Osoby:
 Frank Engeln – niemiecki muzyk
 Franz Engeln – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Engel